Addie Oakley Dukes – attrice statunitense
 Frank Dukes – produttore discografico e disc jockey statunitense
 Johnny Dukes – ex cestista statunitense
 Rob Dukes – cantante statunitense
 Walter Dukes – cestista statunitense